Termenul „Saratoga” se poate referi la:

In Australia:
 Saratoga, New South Wales, suburbie in orașul Gosford

In SUA:
 Saratoga, California, oraș in Santa Clara County
 Saratoga, numele inițial al localității Yeomet, California
 Saratoga, Indiana, oraș in Randolph County
 Saratoga, Nebraska Territory, Omaha, Nebraska
 Saratoga, New York, oraș
 Saratoga County, New York
 Saratoga Springs, New York, Saratoga, din New York
 Saratoga Race Course, hipodrom
 Saratoga (film), cu Clark Gable și Jean Harlow
 Saratoga, North Carolina, oraș in Wilson County
 Saratoga, Texas, comunitate neîncorprată in Hardin County
 Saratoga, Clarke County, Virginia, comunitate neîncorprată
 Saratoga, Wisconsin
 Saratoga, Wyoming, oraș in Carbon County
 Saratoga Passage, in Puget Sound, Washington
Alte denumiri
 Bătălia de la Saratoga de la 7 octombrie 1777
 USS Saratoga (CV-3) o navă portavion, a United States Navy